Пхра:

 Пхра Мэ Тхорани — тайское и лаосское имена богини земли из буддийской мифологии этих стран.
 Пхра Патом Чеди — самая высокая буддийская ступа в мире высотой 127 метров.